Săulescu:
 Gheorghe Săulescu
 Mihail Săulescu
 Nicolae N. Săulescu

Seulescu 
 Mihail Seulescu, ministru de finanțe al României

Nume de familie românești